Владисла́в Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Владислав Александрович (1936—2007) — советский и российский учёный.
 Иванов, Владислав Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Иванов, Владислав Александрович (род. 1973) — российский артист балета, заслуженный артист РФ (2002).